Coppa Italia di Serie A2 2021-2022 – torneo di calcio a 5 femminile
 Coppa Italia di Serie A2 2021-2022  – torneo di calcio a 5 maschile
 Coppa Italia di Serie A2 2021-2022 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa Italia di Serie A2 2021-2022 – torneo di pallavolo maschile